Па́мять Азо́ва — словосочетание из русского языка, служащее названием:

Корабли 
«Память Азова» — несколько кораблей русского флота, названных в честь линейного корабля «Азов»:
 Память Азова — линейный корабль, 1831.
 Память Азова — линейный корабль, 1848.
 «Память Азова» — броненосный крейсер 1-го ранга Российского Императорского флота.

Другое 
 Память Азова — одно из яиц Фаберже с моделью крейсера «Память Азова» внутри.